Le mot anthem, terme anglais, peut faire référence à :

Type de pièce musicale 
 un anthem, terme employé dans la musique religieuse anglaise, désignant un type de motet propre à l'Angleterre,
 Anthem, terme musical anglais désignant un hymne,

Formation musicale 
 Anthem, un groupe de heavy metal japonais.

Morceau de musique 
 MTP Anthem, une chanson de Joke
 Anthem est une chanson du film Jonathan Livingston Seagull, composée par Neil Diamond d'après l'oeuvre de Richard Bach,
 Anthem, une chanson de la comédie musicale Chess, interprétée par Tommy Körberg,
 Anthem, une chanson du groupe Rush,
 Anthem, une chanson de Leonard Cohen,
 The Anthem, une chanson du groupe Good Charlotte,
 Anthem, une chanson du groupe Zebrahead,
 Anthem, une œuvre musicale de Philip Glass,
 Anthem, une chanson du groupe Deep Purple,
 Anthem, une chanson de Ringo Starr,
 Anthem, une chanson du groupe Kamelot,
 Anthem, une chanson du groupe Blink-182,
 Anthem, un album du groupe de reggae Black Uhuru,
 Anthem, un album de Christian Scott,
 Anthem, un album de Less Than Jake,
 Anthem of the Sun, un album du Grateful Dead.
 National Anthem, une chanson de Lana Del Rey
 Satellite Anthem Icarus, une musique de Boards of Canada
 The National Anthem, single de Radiohead
 Anthem, une chanson interprétée par l'UTAU Kasane Teto et composée par Tekalu
 Crou Anthem, une chanson de l'album "Stup Virus", de Stupeflip

 Toponyme 

 Anthem, census-designated place américaine située en Arizona.

 Autres 
 le titre original de Hymne, un livre de Ayn Rand ;
 Anthem, un super-héros de l'Univers Marvel ;
 Anthem, une entreprise américaine d'assurance maladie ;
 Anthem est une vidéo de Bill Viola.
 Anthem'' est un jeu vidéo édité par Electronic Arts et développé par Bioware.